Огг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Огг, Стивен (род. 1971) — канадский актёр.
 Огг, Уильям Гамми (1891—1979) — английский и шотландский почвовед.
 См. также 
 Ог — многозначный термин.
 Ogg — открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера.
 Nanny Ogg’s Cookbook — книга рецептов и полезных житейских советов английского писателя Терри Пратчетта.